Pirai kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Piraí (ort), Rio de Janeiro, 
 Piraí (kommun), Rio de Janeiro,

Gambia 

 Perai, Upper River, 

Robotskapade Brasilienförgreningar